Abraham Van Helsing, szereplő

Filmművészet
Van Helsing, 2004-ben bemutatott horrorfilm
Van Helsing – A londoni küldetés, 2004-ben bemutatott animációs rövidfilm
Van Helsing, 2016-ban indult televíziós sorozat

Egyéb
Van Helsing, a film alapján készült 2004-es videójáték